Сафоновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область 
 Сафоновское сельское поселение — в составе Мезенского района

Белгородская область 
 Сафоновское сельское поселение — в составе Ивнянского района

Липецкая область 
 Сафоновское сельское поселение — в составе Добринского района

Кемеровская область 
 Сафоновское сельское поселение — в составе Прокопьевского района

Московская область 
 Сельское поселение Сафоновское — в составе Раменского района